

Patronyme 

 Enrique Reig y Casanova (1858-1927), cardinal espagnol.
 Joaquim Reig i Rodríguez (1896-1989), homme politique et entrepreneur du Pays valencien.
 María Ángeles González-Sinde Reig (1965-), scénariste et femme politique espagnole.
 Òscar Ribas Reig (1936-2020), homme politique andorran.
 Osvaldo Alfredo Reig (1929-1992), paléontologue et herpétologiste argentin.
 Rubén Reig Conejero (1986-), coureur cycliste espagnol.
 Vicenç Reig (1866/1867-1963), footballeur et dirigeant de football espagnol.

Toponyme 

 Le Mas Reig est un hameau de la commune française de Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales.
 Puig-reig est une commune d'Espagne dans la communauté autonome de Catalogne, province de Barcelone, de la comarque de Berguedà.
Patronyme hispanique